Les termes « chevrotain » ou « chevrotins » sont des noms vernaculaires ambigus en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes d'artiodactyles :
 le Chevrotain aquatique, Chevrotain africain ou Biche-cochon () ;
 le Chevrotain indien ou Chevrotain tacheté () ;
 le Chevrotain porte-musc, Porte-musc ou Cerf musqué () ;
 les Chevrotains d'Asie (genre ) ;
 le Petit chevrotain malais, Kanchil ou Cerf souris () ;
 le Grand chevrotain malais ou Napu ().

Articles connexes

Références 

Ruminant (nom vernaculaire)
Moschidae
Tragulidae
Nom d'ongulé ambigu